Калужа — фамилия. Известные носители:
 Калужа, Ираклий (род. 1965) — советский и грузинский футболист.
 Калужа, Юзеф (1896—1944) — польский футболист.

Примечания